Heidengraben ist ein geographischer Name:

Fundstätte:
 Heidengraben, keltisches Oppidum auf der Schwäbischen Alb bei Grabenstetten im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Heidengraben (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Oberrhein) nach Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Heidengraben (Prim), rechter Zufluss der Prim (zum Neckar) in Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Heidengraben (Schutter), linker Zufluss der Schutter (Kinzig) in Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Heidengraben (Kunstgraben), Kunstgraben aus dem 16. Jahrhundert, rechter Zufluss des Seiffener Bachs vor Seiffen/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Heidchengraben
 Heidenbach